Кристоф Фуке (, 4 мая 1974, Нант, Земли Луары) — французский бобслеист, разгоняющий, выступавший за сборную Франции в с 1996 года по 2006-й. Участник двух зимних Олимпийских игр, чемпион Европы, трёхкратный чемпион Франции.

Биография 
Кристоф Фуке родился 4 мая 1974 года в городе Нант, с детства полюбил спорт, занимался лёгкой атлетикой. Вскоре увлёкся бобслеем, начал соревноваться на профессиональном уровне и, показав неплохие результаты, был взят разгоняющим в национальную команду. В 2000 году одержал победу на чемпионате Европы, приехав первым среди четвёрок, двумя годами спустя выиграл в этой дисциплине серебряную медаль. Благодаря удачным выступлениям на молодёжном и взрослом поприще удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, там, находясь в составе четырёхместного экипажа пилота Брюно Минжона, занял в программе четвёрок пятое место.

В 2003 году Фуке стал чемпионом Франции среди четвёрок, впоследствии повторив это достижение в 2005 и 2006 годах. Лучший результат на Кубке мира показал в феврале 2005 года, когда на этапе в американском Лейк-Плэсиде финишировал шестым. Тогда же впервые принял участие в заездах мирового первенства, проходившего в канадском Калгари, но по итогам всех попыток оказался на двадцать четвёртой позиции. Будучи одним из основных разгоняющих национальной команды, в 2006 году поехал на Олимпийские игры в Турин, где, тем не менее, потерпел фиаско — лишь девятнадцатое место среди четвёрок. После этой неудачи Кристоф Фуке принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место молодым французским бобслеистам.

Ссылки 
 
 

Бобслеисты Франции
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы Европы по бобслею